À cœur… par cœur est un livre de Alexandre-Pierre Gaspar paru en 2003.

Ouvrage multi-disciplinaire, il est conçu à partir de la culture orale transmise de génération en génération dans les familles françaises.

C'est à la fois un essai et un manuel permettant un entraînement de la mémoire à tout âge.

La structure 

Au fil de la poésie, du théâtre, de la science, de la politique, de l'histoire, de la mythologie, du langage, de la musique, de la peinture, de la littérature, de la philosophie, l'histoire de la culture européenne est incarnée par personnages essentiels comme Gœthe ou Shakespeare, avec en arrière-plan l'opposition du protestantisme au catholicisme, la défense d'une liberté individuelle et le désir d'une organisation supérieure.

Chacun des 88 sujets traités occupe un double page, la partie gauche sous forme d'essai (À Cœur...), la partie droite sous une forme mémorisable (par cœur).

Liens externes 
 A Cœur... Par Cœur

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Livre paru en 2003